Le patronyme néerlandais Maas ou Maes désigne soit une filiation d'une personne dénommée Thomaas, l'équivalent de Thomas en français, soit une personne originaire des abords de la Meuse inférieure ("Maas" en néerlandais). 

Maas témoigne d'une orthographe néerlandaise, Maes témoigne d'une orthographe flamande.

Variantes:
, , Maës

, , , Moës
, Muës
Moeys, Moies, Moiës
Mous

Patronyme

Maas 
 Anouk Maas (née en 1986), actrice, chanteuse et présentatrice néerlandaise ;
 Annelies Maas (née en 1960), nageuse néerlandaise ;
 Christian Maas (né en 1951), sculpteur français ;
 Dick Maas, réalisateur, scénariste et compositeur néerlandais ;
 Erich Maas, footballeur allemand ;
 Eugène Maas (1872-1949), dramaturge français ;
 Frederica Sagor Maas, dramaturge américain ;   
 Huub Maas (né en 1970), triathlète néerlandais ;  
 Jo Maas (né en 1954), coureur cycliste néerlandais ;
 Joseph Maas (1847-1886), ténor anglais ;
 Marcel Maas (1897-1950), pianiste belgo-néerlandais ; 
 Marique Maas, pseudonyme de Esther Verhoef ;
 Paulus Johannes Maria Maas (né en 1939), botaniste néerlandais dont l’abréviation botanique standard est Maas ;
 Peer Maas (né en 1951), coureur cycliste néerlandais ;
 Peter Maas (1929-2001), écrivain et journaliste américain ;
 Peter Maas (politique) (né en 1953), homme politique néerlandais ;
 Robert Maas (1901-1948), violoncelliste belge ;
 Sanja Maas, chanteuse de jazz belge ;
 Sarah J. Maas (née en 1986), romancière américaine de fantasy ;
 Thierry Maas, musicien français ;
 Timo Maas, DJ allemand ;
 Winy Maas, architecte néerlandais.

Maes 
 Maes (pseudonyme de Walid Georgey né en 1995), rappeur français ;
 Alexander Maes (né en 1993), coureur cycliste belge ;
 Annemie Maes (née en 1966), femme politique belge ;
 Bob Maes (né en 1924), homme politique belge ;
 Caroline Maes (née en 1982), joueuse de tennis belge ;
 Charles Maes (1559-1612), évêque d'Ypres puis de Gand ;
 Christian Maes (né en 1961), musicien français ;
 Femke Maes (née en 1980), joueuse de football belge ;
 Frieda Maes (née en 1956), coureuse cycliste belge ;
 Hena Maes-Jelinek (1929 - 2008) professeure de littérature anglaise à l’Université de Liège ;
 Jacques Maes (1905 - 1968), peintre belge ;
 Jean Maes, père et fils, imprimeurs belges ;
 Jean Maes (1592-1647),  de Parc, de 1636 à sa mort ;
 Josse Léonard Maes (1760-?), homme politique français ; 
 Karel Maes (1900 - 1974), peintre belge ;
 Lieve Maes (1960-), femme politique belge ;
 Marcel Maes (1944-1997), coureur cycliste belge ;
 Maurice Maes (1897-1961), artiste-peintre ;
 Natacha Maes (née en 1965), coureuse cycliste belge ;
 Nelly Maes (1941 - ), femme politique belge ;
 Nicolas Maes (1632 - 1693), peintre néerlandais, élève de Rembrandt ;
 Nikolas Maes (né en 1986), coureur cycliste belge ;
 Peter Maes  (né en 1964), footballeur puis entraîneur belge ;
 Romain Maes (1912 - 1983), coureur cycliste belge ;
 Sam Maes (1998-) , skieur alpin belge ;
 Sylvère Maes (1909 - 1966), coureur cycliste belge.

Maës 
 Alfred Maës (1875-1941), homme politique français ;
 Eugène Maës (1890 - 1945), footballeur français ;
 François Maës (1933-2018), général français ;
 Pierre-Joseph Maës (1787-1873), négociant armateur et homme politique français ;
 Tove Maës (1921-2011), actrice danoise ;
 Valérie Maës, actrice française.

Moos/von Moos 
 Alexandre Moos, cycliste suisse
 Ludwig von Moos, homme politique suisse.

Marques 
 Maes, bière belge.

Entreprise 
 Alken-Maes, entreprise brassicole belge créée en 1988 lors de la fusion des brasseries Maes et Alken.

MaaS (acronyme) 
MaaS, sigle composé des quatre lettres M, A, A et S, peut faire référence à :
Mobility as a Service ;  instrument des politiques de mobilité permettant de réaliser des trajets intermodaux plus aisément et ainsi de proposer une alternative à la voiture individuelle.

Géographie

Hydronymes 
Le nom de fleuve Maas est l'équivalent néerlandais de la Meuse
Afgedamde Maas, rivière néerlandaise.
Bergsche Maas, rivière néerlandaise.

Toponymes 
Horst aan de Maas, commune néerlandaise.
West Maas en Waal, commune néerlandaise.
Mechelen-aan-de-Maas (Malines-sur-Meuse), ancienne commune belge.

Odonyme 
 Rue du Barbier-Maes, à Lille (France).

Référence 

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais